Jan Doležal (ur. 1979) – czeski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (1997).

W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował we wrześniu 1996 na obiekcie Areal Horečky we Frenštácie pod Radhoštěm, gdzie nie zdołał uzyskać kwalifikacji do zawodów. Po raz pierwszy w konkursie głównym wystąpił w styczniu 1997 w Szczyrbskim Jeziorze, gdzie uplasował się na 7. pozycji. Swoje pierwsze i jedyne podium w zawodach tej rangi zajął latem 1998 w słoweńskim Velenje, gdzie ukończył rywalizację na 3. miejscu. 

W zawodach Pucharu Świata po raz pierwszy wystartował 19 grudnia 1998 na dużym obiekcie w Harrachovie, gdzie po skoku na odległość 85 metrów zajął 41. miejsce. Był to jego jedyny występ w konkursie głównym. W 2003 roku w Libercu wziął udział w kwalifikacjach, lecz zajął miejsce poza czołową pięćdziesiątką i nie uzyskał awansu do zawodów.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Doležala na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: 142.
 sezon 1997/1998: 225.
 sezon 1998/1999: 105.
 sezon 2001/2002: 104.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979